Луис Торрес:
 Ваэс де Торрес, Луис (1560—1614?) — испанский мореплаватель.
 Торрес, Луис де (ум. 1493) — испанский мореплаватель, переводчик Колумба.
 Торрес, Луис Эрнесто (род. 1952) — португальский футболист.